Gasthof Hofwirt steht für:
 Gasthof Hofwirt (Bad Reichenhall)
 Gasthof Hofwirth zur Post